Grand Besançon Métropole (GBM) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 23. Dezember 2000 gegründet und umfasst 68 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Besançon.

Historische Entwicklung 
Der im Jahre 2000 gegründete Gemeindeverband hatte zuletzt 56 Mitgliedsgemeinden. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 schlossen sich sechs Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes du Val Saint-Vitois und neun Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes Dame Blanche et Bussière dem hiesigen Verband an.

Durch die Zusammenlegung von Chemaudin und Vaux-les-Prés zur Commune nouvelle Chemaudin et Vaux am 1. Januar 2017 verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 70.

Durch die Zusammenlegung von Marchaux und Chaudefontaine zu Marchaux-Chaudefontaine am 1. Januar 2018 verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 69.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Fontain und Arguel die Commune nouvelle Fontain. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 68.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Französische Communauté urbaine
Gemeindeverband im Département Doubs
Gegründet 2000